Maria Anna di Borbone-Condé (1697-1741), occasionalmente conosciuta come Anna-Maria, figlia di Luigi III di Borbone-Condé e di Luisa Francesca di Borbone-Francia, nonché zia paterna della seguente Maria Anna; sposò in segreto Louis de Melun, duca di Joyeuse;
Maria Anna di Borbone-Condé (1678-1718), figlia di Enrico III Giulio di Borbone-Condé e di Anna Enrichetta del Palatinato, nipote della precedente Maria Anna; fu Duchessa di Vendôme per matrimonio, avendo sposato Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme.